Krasna, Krásná bzw. Krásna steht für:

Orte in Polen:
 Krasna (Cieszyn), Stadtteil von Cieszyn in der Woiwodschaft Schlesien, Powiat Cieszyński
 Krasna (Huszlew), Ort in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Łosicki, Landgemeinde Huszlew
 Krasna (Korczyna), Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Krośnieński, Landgemeinde Korczyna
 Krasna (Stąporków), Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Powiat Konecki, Landgemeinde Stąporków
 Krasna (Świdwin), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Świdwiński, Landgemeinde Świdwin

Orte in der Slowakei:
 Krásna, Stadtteil von Košice

Orte in Tschechien:
 Krásná, Gemeinde im Okres Cheb
 Krásná, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, siehe Krásná pod Lysou horou
 Krásná, Ortsteil von Pěnčín u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 deutscher Name der Gemeinde Krásné nad Svratkou, Okres Žďár nad Sázavou
 deutscher Name der Gemeinde Krásné, Okres Chrudim
 deutscher Name von Krásno nad Bečvou, Okres Vsetín

Orte in der Ukraine:
 Krasna (Tjatschiw) (ukrainisch Красна) in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw
 Krasna (Nadwirna) (ukrainisch Красна) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Krasna (Sboriw) (ukrainisch Красна) in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw
 deutscher Name der Gemeinde Krasne (Mykolajiw), im Südwesten der ukrainischen Oblast Mykolajiw

Gewässer:
 Krasna (Czarna Konecka), Fluss in Polen, Nebenfluss der Czarna Konecka
 Krasna (Pruth), Nebenfluss des Pruth in der Ukraine
 Krasna (Siwerskyj Donez), Nebenfluss des Siwerskyj Donez in der Ukraine

Krasna ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Krasna (1909–2011), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Norman Krasna (1909–1984), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur

Siehe auch:
 Crasna
 Krasnaja
 Krasne